Wimpassing im Schwarzatale
 Wimpassing an der Leitha